

Geografia

Foley – località del Distretto Centrale

Foley – città della Contea di Baldwin, Alabama
Foley – città della Contea di Benton, Minnesota
Foley – città della Contea di Lincoln, Missouri

Persone
 Foley – musicista statunitense

Anthony Foley – giocatore e allenatore irlandese di rugby a 15
Bernard Foley – rugbista a 15 australiano
Clare Foley – attrice statunitense
Dave Foley – attore e doppiatore canadese
Dominic Foley – calciatore irlandese
Donal Foley – giornalista e editore irlandese
Ellen Foley – cantante e attrice statunitense
Florence Foley – attrice statunitense
Frederick Foley – medico statunitense
George Foley – attore britannico
Glenn Foley – ex giocatore di football americano statunitense
Jack Foley – ex cestista statunitense
James Foley – regista statunitense
James Wright Foley – fotoreporter e giornalista statunitense
Jeremy Foley – attore statunitense
John Henry Foley – scultore irlandese
John Patrick Foley – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense
Justin Foley – batterista statunitense
Kevin Foley – calciatore irlandese
Michael Foley – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 australiano
Mick Foley – ex wrestler e scrittore statunitense
Rae Foley – scrittrice statunitense
Red Foley – cantante, musicista e personaggio televisivo statunitense
Robert Foley – ex calciatore ghanese
Scott Foley – attore statunitense
Thomas Foley – ex sciatore alpino irlandese
Tim Foley – ex giocatore di football americano statunitense
Tom Foley – politico statunitense

Altro
Axel Foley – personaggio della trilogia cinematografica Beverly Hills Cop
Catetere Foley – tipologia di catetere